Turrisipho är ett släkte av snäckor som beskrevs av Philippe Dautzenberg och Fischer 1912. Turrisipho ingår i familjen valthornssnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Valthornssnäckor
Turrisipho